«Умирающий Свет» () — научно-фантастический роман американского писателя Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина, впервые опубликован в 1977 году. Первоначальное название «После фестиваля» было изменено до первой публикации книги. Произведение было номинировано на премию Хьюго за лучший роман в 1978 году и на британскую премию фэнтези в 1979 году.

Сюжет 
События книги происходят на планете Уорлорн, в мире, который умирает. Эта странствующая планета удаляется от ближайших к ней звёзд в область, где царят тьма и холод, и где нет условий для жизни. 14 городов Уорлорна, построенных в течение короткого отрезка времени, когда планета проходила достаточно близко от красного гиганта, умирают вместе с ней.

Персонажи романа также играют со смертью. Дерк Т’Лариен, главный герой, считает жизнь лишённой смысла и мало привлекательной после того, как его подруга Гвен Дельвано бросила его. Наиболее ярко освещённая из 14 представленных на Уорлорне культур, Кавалаанская, с представителем которой Гвен «состоит в браке», умирает в социальном отношении. Родная планета кавалаанцев когда-то пережила многочисленные нападения в ходе планетарной войны, в результате у них развились собственные специфические социальные институты и модели человеческих отношений. Но теперь, когда война давно прошла, многие кавалаанцы пытаются приспособиться к реалиям современного мира и отказываются от старых традиций. Это означает конец для древней Кавалаанской культуры.

Название 
В качестве названия использована строчка из поэмы о смерти Дилана Томаса «»:
Не следуй послушно в тот мрак кромешной ночи, <…>
Пошли гнев и ярость умирающему свету.

Персонажи 
 Дерк Т’Лариен;
 Гвен Дельвано — бывшая возлюбленная Дерка, бетейн Джаана Викари;
 Аркин Руарк — друг Гвен, кимдиссец;
 Кавалаанцы
 Кирак Редстил Хавис — старик-поэт, пишущий на старокавалаанском языке;
 айронджейды
 Джаан Рив Вулф Высокородный Айронджейд Викари;
 Гарс Айронджейд Джанасек — тейн Джаана Викари;
 охотники—брейты
 Лоримаар Рельн Винтерфокс Высокородный Брейт Аркеллор;
 Челл Ним Колдвинд фре-Брейт Дейвесон;
 Бретан Брейт Лантри — тейн Челла Дейвесона.

Примечания

Ссылки 

 «Умирающий свет» на сайте Worlds Without End
 «Умирающий свет» на сайте denversfbookclub.com
 «Умирающий свет» на сайте Goodreads

Фантастические романы на английском языке
Романы 1977 года
Джордж Реймонд Ричард Мартин